Příjmení Orzechowski nosí více významných osobností:

 Jan Orzechowski (1827–1916) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Kazimierz Orzechowski (1923–2009) – polský historik, profesor a politik
 Piotr Orzechowski (* 1990) – polský jazzový klavírista a skladatel

Externí odkazy